Ра́себо́рг () или Ра́асепо́ри () — город в Финляндии в провинции Уусимаа (Нюланд).

Образован 1 января 2009 года в результате объединения городов Карис (, ), Экенес (, ) и коммуны Похья (, ). Центром города является Экенес. В качестве названия было принято название Расеборгского замка, находящегося в Экенесе (ранее — в муниципалитете Снаппертуна). Также до 1634 года существовал одноимённый лен.

География 
Расеборг расположен в юго-западной части провинции Уусимаа. Город выходит к побережью Финского залива Балтийского моря. Исторический центр находится при глубоко вдающейся в сушу бухте Похья, на вдающейся в бухту косе.

Городской муниципалитет Расеборг граничит с городами Ханко, Сало, Лохья и общинами Кемиёнсаари, Инго и Карьялохья.

Общая площадь всего муниципалитета — 2 178 км², из которых 1 144,32 км² — суша.

Население 
В Расеборге проживают около 28 700 жителей. 

Город является двуязычным (шведский язык используют около 67,1 % населения, финский — около 30,7 %). Расеборг также является крупнейшим преимущественно шведоязычным муниципалитетом Финляндии.

Достопримечательности 
 Расеборгский замок

Ссылки 
 Официальный сайт  

Расеборг
Города, основанные в XXI веке